Matías Dell'Oro (Avellaneda, Argentina, 17 de mayo de 1987) es un futbolista argentino.

Biografía 

Se inició en las categorías infantiles del Club Atlético Independiente, club que dejó en el año 2000 para sumarse a Los Andes, donde pudo jugar algunos partidos pero una terminó siendo marginado del equipo tras una serie de lesiones.
En el 2002 se suma al Castel di Sangro para jugar en la Serie C1 italiana. Allí jugó regularmente y convirtió dos goles en su única temporada en el equipo. Posteriormente integró el plantel del Prato entre 2003 y 2005, y hasta fines de 2006 se destacó en el Fidelis Andria.

Clubes 

Futbolistas de Avellaneda (Buenos Aires)
Futbolistas del Club Atlético Independiente
Futbolistas del Club Atlético Los Andes